Renatus ist ein männlicher Vorname, der aus dem Lateinischen kommt und „wiedergeboren“ bedeutet. Der Name ist auch als Familienname bekannt.

Varianten 
 René, Renato
 Weibliche Formen des Namens: Renée, Renata, Renate

Namensträger

Name 
 Renatus Profuturus Frigeridus, spätantiker römischer Historiker
 Renatus von Angers († um 450), Bischof von Angers, katholischer Namenspatron (6. Oktober)
 Renatus (Oranien-Nassau) (René von Châlon; 1519–1544), Fürst von Oranien aus dem Haus Nassau

Vorname 
 Renatus Deckert (* 1977), deutscher Autor und Herausgeber
 Renatus Hupfeld (1879–1968), deutscher evangelischer Theologe
 Renatus Andreas Kortum (1674–1747), deutscher lutherischer Pfarrer, Theologe und Übersetzer
 Renatus Gotthelf Löbel (1767–1799), deutscher Jurist, Lexikograf und Privatgelehrter
 Renatus Njohole (* 1980), tansanischer Fußballspieler
 Renatus Sachs (1899–1964), deutscher Dichter und Jurist, Senatspräsident am Bayerischen Obersten Landesgericht
 Renatus Scheibe (* 1965), deutscher Schauspieler und Autor/Komponist für Bühnen- und Theatermusiken
 Renatus Karl von Senckenberg (1751–1800), deutscher Jurist, Historiker und Stifter
 Renatus Weber (1908–1992), deutscher Politiker der CDU
 Renatus Ziggiotti SDB (1892–1983), von 1952 bis 1965 Generaloberer der Salesianer Don Boscos
 Renatus von Zinzendorf (1727–1752), deutscher Kirchenliederdichter

Familienname 
 Flavius Vegetius Renatus (4. Jahrhundert), römischer Kriegstheoretiker und Verfasser einer Pferdeheilkunde
 Christian Renatus (* 1947), deutscher Politiker (LDPD)
 Gabriele Renatus (1951–2013), deutsche Managerin und Politikerin (FDP) 

Siehe auch:
 Renata
 René (Name)

Männlicher Vorname
Familienname